Nöbel ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Nöbel (1936–2006), deutscher Historiker, Journalist und Politiker (SPD)

Noebel ist der Familienname folgender Personen:
 David A. Noebel (* 1936), US-amerikanischer religiöser Führer und Kritiker des säkularen Humanismus
 Hans Heinrich Noebel (1921–2016), deutscher Diplomat
 Walter A. Noebel (1953–2012), deutscher Architekt und Professor an der Technischen Universität Dortmund
 Willy Noebel (1887–1965), deutscher Diplomat

NOBEL